De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal mannen 2004 was een reeks wedstrijden, alle gespeeld in 2003, in het handbal waar werd uitgemaakt welke tien landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal mannen 2004 in Slovenië. Reeds geplaatst voor de eindronde waren de nummers één tot en met vijf van het EK 2002, respectievelijk Zweden, Duitsland, Denemarken, IJsland en Rusland, plus gastland Slovenië

Eerste ronde

Groep A

|}

Groep B

|}

Groep C

|}

Groep D

|}

Groep E

|}

Groep F

|}

Play-offs
Alle tijden zijn lokaal.

''Tsjechië wint over twee duels met 56–40 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oekraïne wint over twee duels met 48–39 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Kroatië wint over twee duels met 62–52 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Polen wint over twee duels met 60–49 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Servië en Montenegro wint over twee duels met 67–57 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Spanje wint over twee duels met 68–54 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Hongarije wint over twee duels met 64–62 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Frankrijk wint over twee duels met 53–36 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Zwitserland wint over twee duels met 53–52 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Portugal wint over twee duels met 50–48 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Zie ook
Europees kampioenschap handbal vrouwen 2004 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 2003